

Geografia 
 Spagna
 Malpartida – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Malpartida de Cáceres – comune nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Malpartida de Corneja – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Malpartida de la Serena – comune nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Malpartida de Plasencia – comune nella comunità autonoma dell'Estremadura

Persone 
 Elías Malpartida Franco – uomo d'affari e politico peruviano
 Kina Malpartida – pugile peruviana